Дискография французской группы Indochine включает в себя двенадцать студийных альбомов, 56 синглов, девять концертных альбомов и сборники. В мире продано около 10 млн копий альбомов группы .

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 
<small>

Примечания 

Indochine